Гимилькон:

 Гимилькон — карфагенский мореплаватель V века до н. э.
 Гимилькон II — царь Карфагена в 406—396 годах до н. э.